Borgato ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Borgato (1897–1975), italienischer Fußballspieler
 Luigi Borgato (* 1963), italienischer Klavierbauer und Hersteller von Konzertflügeln